Алекса́ндр Жуко́вский: 
 Жуковский, Александр Борисович (1933—1999) — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР (1979).
 Жуковский, Александр Иванович
 
 Жуковский, Александр Петрович (род. 1979) — белорусский гребец-каноист, чемпион Европы.
 Жуковский, Александр Тимофеевич (1884—1925) — русский офицер, в 1918 году — министр обороны Украинской народной республики.